Ascites, een medische term.
Ascites, een aandoening bij vleeskuikens.